Иван Лях:
 Лях, Иван Афанасьевич (род. 1929) — советский государственный деятель.
 Лях, Иван Васильевич (род. 1960) — советский футболист, тренер.